Sancho III van Navarra (990-1035), 'de Grote', koning van Navarra
 Sancho III van Castilië (1134-1158), koning van Castilië